

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10
 Za Jeziorem – część wsi Kolno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Chełmno
 Za Jeziorem – część wsi Brzeźno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Za Jeziorem – część wsi Klocek w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Za Jeziorem – część wsi Leśniowice w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Leśniowice
 Za Jeziorem – część wsi  Grabniak w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin
 Za Jeziorem – część wsi Ściejowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Za Jeziorem – część wsi Motycze Szlacheckie w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Za Jeziorem – część wsi Łacha w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Turośl
 Za Jeziorem – część wsi Szczebrzusz w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Łubnice
 Za Jeziorem – część wsi Mroczno w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno